Marley může být:

 Bob Marley (1945–1981) – jamajský zpěvák
 Rita Marley (* 1946) – kubánsko-jamajská zpěvačka
 Sharon Marley (* 1964) – jamajská zpěvačka
 Cedella Marley (* 1967) – jamajská zpěvačka
 Ziggy Marley (* 1968) – jamajský zpěvák
 Stephen Marley (* 1972) – americko-jamajský zpěvák
 Rohan Marley (* 1972) – jamajský fotbalista
 Julian Marley (* 1975) – anglicko-jamajský zpěvák
 Ky-Mani Marley (* 1976) – jamajský zpěvák
 Damian Marley (* 1978) – jamajský zpěvák
 Skip Marley (* 1996) – jamajský zpěvák

Externí odkazy